Pogórze ist der Name folgender Orte in Polen:
 Pogórze (Krajenka) in der Woiwodschaft Großpolen
 Pogosch in der Woiwodschaft Oppeln
 Pogórze (Kosakowo) in der Woiwodschaft Pommern
 Pogórze (Skoczów) in der Woiwodschaft Schlesien